Карлос Уэртас (; родился 22 июня 1991 года в Боготе, Колумбия) — колумбийский автогонщик.

Общая информация

Спортивная карьера 
Карлос начал свою автогоночную карьеру в начале 2000-х годов с картинговых соревнований: начав с локальных городских соревнований он быстро дорос до статуса призёра юниорского панамериканского первенства в классе Intercontinental C. Перспективного гонщика быстро заметили и уже в 2007-м году он попробовал свои силы в формульных сериях, перебравшись в Великобританию. Не гонясь за быстрым продвижением своего подопечного в статусные серии, менеджмент устраивает Уэртаса в коллектив Räikkönen Robertson Racing, с которым колумбиец сначала проводит два года в гонках Формулы-БМВ, изучая незнакомые трассы и вместе с инженерами познавая способы настройки техники.

В конце 2008-го Карлос постепенно перебирается в гонки Формулы-3, сначала приняв участие во внезачётном гран-при Голд-Коста, а со следующего года перейдя в британскую серию. За следующие три сезона Уэртас проводит в подобных гонках около девяноста гонок, попробовав себя во всех значимых стартах того времени и добыв звание бронзового призёра чемпионата Великобритании (правда при всего одной выигранной гонке за всё это время).

Следующий этап карьеры колумбийца был связан с чемпионатом Формулы-Рено 3.5. Первый год ушёл на привыкание к серии и борьбу с многочисленными техническими проблемами, а в сезоне-2013 Уэртас смог чуть стабилизировать свои результаты и выиграть свою первую гонку, переиграв всех конкурентов в дождевом заезде на трассе Motorland Aragon.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 

Родившиеся в Боготе
Картингисты
Автогонщики Колумбии
Пилоты Британской Формулы-БМВ
Пилоты Австралийской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты Инди-500 из Колумбии